Duitsland
2e Legerkorps (Wehrmacht) - Duitse legereenheid
2e Legerkorps (Duitse Keizerrijk) - Duitse legereenheid
2e Legerkorps (Bundeswehr) - Duitse legereenheid

Overig
2e Legerkorps (Australië) - Australische legereenheid
2e Legerkorps (Canada) - Canadese legereenheid
2e Legerkorps (Finland) - Finse legereenheid
2e Legerkorps (Frankrijk) - Franse legereenheid
2e Legerkorps (Griekenland) - Griekse legereenheid
2e Legerkorps (India) - Indiase legereenheid
2e Legerkorps (Ottomaanse Rijk) - Ottomaanse legereenheid
2e Legerkorps (Pakistan) - Pakistaanse legereenheid
2e Korps (Polen) - Poolse legereenheid
2e Legerkorps (Verenigd Koninkrijk) - Britse legereenheid
2e Legerkorps (Verenigde Staten) - Amerikaanse legereenheid
IIe Legerkorps (Unie) - Amerikaanse legereenheid
2e Legerkorps (Noord-Korea) - Noord-Koreaanse legereenheid
2e Legerkorps (Zuid-Korea) - Zuid-Koreaanse legereenheid
2e Legerkorps (Grande Armée) - Franse legereenheid
2e Legerkorps (Zuid-Vietnam) - Zuid-Vietnamese legereenheid
2e Korps (Beieren) - Beierse legereenheid
2e Legerkorps (Pruisen) - Pruisische legereenheid
2e Korps (Italië) - Italiaanse legereenheid